Az aerobik-világbajnokság egy, a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) által szervezett verseny, amelyet 2000-ig évente, ezt követően pedig minden páros évben rendeznek. Az első világbajnokságot Franciaországban rendezték 1995-ben.

Versenyek

Éremtáblázat 

_Pontosítva a 2022. évi vb-t követően.

Jegyzetek

Források 
 

Sportversenyek